Amerikai Egyesült Államok

 Bushnell (Dél-Dakota)
 Bushnell (Florida)
 Bushnell (Illinois)
 Bushnell Township (McDonough megye, Illinois)
 Bushnell Township (Michigan)
 Bushnell (Missouri)
 Bushnell (Nebraska)

Antarktika
 Mount Bushnell, Ross-függőség